Isabella av Aragonien kan syfta någon av följande:
 Isabella av Aragonien (1247–1271) – fransk drottning, gift med kung Filip III av Frankrike
 Isabella av Aragonien (1470–1498) – portugisisk drottning, gift med kung Manuel I av Portugal
 Isabella av Aragonien (1470–1524) – hertiginna av Milano, gift med hertig Gian-Galeazzo Sforza av Milano